Kings Park o King’s Park può riferirsi a:

 Kings Park, località degli Stati Uniti nello stato di New York
 Kings Park, località degli Stati Uniti nello stato della Virginia
 Kings Park, parco a Perth, in Australia Occidentale
 :Kings Park Stadium, stadio di Durban, in Sudafrica
 King’s Park, uno dei nomi con cui è noto Holyrood Park, parco reale a Edimburgo, nel Regno Unito